csibeláb, a házityúk (Gallus gallus domesticus) fiókájának lába
 csibeláb, a sárga rókagomba (Ramaria flava) gombafaj tájneve
 csibeláb, a rózsáságú korallgomba (Ramaria botrytis) gombafaj tájneve
 csibeláb, a mezei szegfűgomba (Marasmius oreades) gombafaj tájneve
 csibeláb (Ornithopus) növénynemzetség